Фес-Бульман (, Ǧihâtu Fās-Būlmān) — до 2015 года одна из шестнадцати областей Марокко на севере страны. Преобразована в новую область Фес — Мекнес путём слияния с северной частью бывшей области Мекнес-Тафилалет.

Территория 19 795 км². Население 1 573 055 чел. (перепись 2004 г.). Административный центр — город Фес.

Состояла из трёх провинций и одной префектуры:

 Префектура Фес
 Провинция Мулай-Якуб
 Провинция Сефру
 Провинция Бульман

Области Марокко